Roura peut faire référence à :

Nom de famille 

 Alan Roura (né en 1993), un navigateur suisse
 Jordi Roura (né en 1967), un footballeur espagnol

Toponymie 

 Roura, une commune française du département de la Guyane
 Canton de Roura, un ancien canton français dont le chef-lieu était la commune éponyme